Людвіг V ():
 Людвіг V (герцог Баварії) (1315-1361) 
 Людвіг V (курфюрст Пфальца) (1478-1544) 
 Людвіг V (ландграф Гессен-Дармштадта) (1577-1626)